Lijst van rijksmonumenten in Voorst (plaats), plaats in de gelijknamige gemeente 
Lijst van rijksmonumenten in Voorst (gemeente), gemeente in Gelderland
Lijst van rijksmonumenten in Voorst (Oude IJsselstreek), plaats in de gemeente Oude IJsselstreek